Hemoglobina
 Handelsgesetzbuch – niemiecki kodeks handlowy
 HGB – High Gravity Brewing: warzenie wysoko stężonej brzeczki